Chalk Mountains bezeichnet mehrere Gebirgszüge in den Vereinigten Staaten:

 Chalk Mountains (Colorado)	
 Chalk Mountains (Kalifornien)	
 Chalk Mountains (Texas)	

Siehe auch:
 Chalk Mountain